

Le Rio Paraibuna est un cours d'eau résilien de l'São Paulo
 Le Rio Paraibuna est un cours d'eau résilien de l'État du Minas Gerais et de l'État de Rio de Janeiro
 Paraibuna est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme